Akan kan syfta på:
 Akan (vapen) – en förkortning för automatkanon
 Akan m/39 – modellbeteckning som givits flera olika automatkanoner
 Akan m/40 – modellbeteckning som givits flera olika automatkanoner
 Akan m/45 – modellbeteckning som givits flera olika automatkanoner
 Akan m/47 – modellbeteckning som givits flera olika automatkanoner
 Akan (folk) – ett ursprungsfolk i Guineabukten
 Akan (språk) – en språkfamilj som talas i Ghana och Elfenbenskusten
 Akan nationalpark - en nationalpark på Hokkaidō, Japan